Zucht (ademhaling), een diepe uitademing, die meestal een emotie uitdrukt
 Zucht (psychologie), een sterke, overdreven, in sommige gevallen een ongezonde mate van verlangen
 Zucht (film), een korte film uit 2007 die is geproduceerd in het kader van Kort! 7